Ženská čtyřhra Wuhan Open 2017 probíhala ve druhé polovině září 2017. Do deblové soutěže wuchanského tenisového turnaje nastoupilo dvacet osm dvojic. Obhájcem titulu byl americko-český pár Bethanie Matteková-Sandsová a Lucie Šafářová, jehož členky do turnaje nezasáhly. Matteková-Sandsová nehraje v důsledku dlouhodobého zranění kolena a také Šafářová se odhlásila pro zranění zápěstí.

V důsledku absence deblové světové jedničky Šafářové se v následném vydání žebříčku WTA poosmé vrátila do jeho čela Švýcarka Martina Hingisová, která mu naposledy vévodila v srpnu 2016. S minimem obhajovaných bodů do závěru sezóny také Švýcarka měla výhodnou pozici zakončit sezónu jako světová jednička.

Vítězem se stal nejvýše nasazený tchajwansko-švýcarský pár Čan Jung-žan a Martina Hingisová, který ve finále zdolal japonsko-čínskou dvojici Šúko Aojamová a Jang Čao-süan. Po dvousetovém průběhu 7–6 a 3–6 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–4]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 900 bodů a získaly osmou společnou trofej. Hingisová vybojovala 63. deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Čan Jung-žan to bylo 26. takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
Čtyři nejvýše nasazené páry obdržely volný los do druhého kola.

  Čan Jung-žan /  Martina Hingisová (vítězky)
  Jekatěrina Makarovová /  Jelena Vesninová (čtvrtfinále)
  Sania Mirzaová /  Pcheng Šuaj (semifinále)
  Ashleigh Bartyová /  Casey Dellacquová (semifinále)
  Gabriela Dabrowská /  Sü I-fan (čtvrtfinále)
  Anna-Lena Grönefeldová /  Květa Peschkeová (čtvrtfinále)
  Alicja Rosolská /  Abigail Spearsová (čtvrtfinále)
  Kristina Mladenovicová /  Anastasija Pavljučenkovová (odstoupily)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Wuhan Open
WTA Tour 2017
Tenis v Číně v roce 2017